Питер Макмэн (; ) — ирландский футбольный полузащитник североирландского клуба «Гленторан».

Карьера

В клубах 
В составе сборной школ Ирландии Макмэн стал финалистом Юношеского кубка страны. Вместе с юношеской (до 17 лет) командой клуба «Дроэда Юнайтед» он также становился обладателем Кубка Фойла (2006), забив победный гол с пенальти в финале.

Во взрослом футболе Питер дебютировал 8 мая 2007 года, выйдя в составе «Дроэды» на матч Кубка лиги против «Шемрок Роверс». В ноябре 2008 года он вошёл в число стипендиатов Ирландского национального университета в рамках программы, направленной на развитие наиболее талантливых молодых спортсменов страны. В сезоне 2009 года Макмэн вместе с командой университета ЮКД первенствовал в Первом дивизионе Лиги Ирландии и Кубке Коллингвуда, а по ходу сезона 2010 года вернулся в «Дроэду Юнайтед», с которой занял последнее место в турнирной таблице, после чего покинул этот клуб. Однако в июле 2011 года он снова присоединился к «Дрогс», которые были допущены к участию в элитном дивизионе Ирландии из-за снятия «Спортинг Фингал».

Сезон 2012 года Макмэн провёл в «Богемианс», с которым стал седьмым в лиге, забив четыре мяча в одиннадцати играх. С начала 2013 года он начал тренироваться с клубом Североирландской Премьер-лиги «Портадаун», 27 апреля 2013 года подписал с «Портс» контракт и с сезона 2013/14 выступает за него.

После сезона 2014/15 плеймейкером интересовались «Крузейдерс», «Гленавон» и «Линфилд», но он предпочёл остаться в «Портадауне», заявив, что счастлив находиться в этом клубе.

Перед сезоном 2015/16 Макмэн получил травму паха, поэтому ему был назначен курс инъекций, однако футболист отказался от лечения и выбыл из обоймы команды. Клуб посчитал подобное поведение игрока невыполнением условий контракта и в январе объявил о прекращении выплаты ему зарплаты, на что Питер отреагировал в своём Фейсбук просьбой о расторжении контракта. Главный тренер «Портс» Ронни Макфолл в ответ заявил, что контракт с игроком рассчитан до конца сезона и отпускать его раньше срока клуб отказывается. Ирландская футбольная ассоциация в этом конфликте заняла сторону клуба.

14 июня 2016 года Ирландская футбольная ассоциация постановила снять с «Портадауна» 12 очков на старте сезона 2016/17 за то, что клуб платил зарплату Макмэну, хотя он был заявлен как любитель.

7 сентября 2016 года было объявлено о том, что игрок заключил однолетний контракт с «Данганнон Свифтс». Главный тренер команды Родни Макэйри предполагал, что Питер сможет набрать форму и начать выходить на поле в течение следующих шести недель. В итоге его возвращение в игру состоялось 8 октября, когда он вышел на поле на 76-й минуте домашней игры чемпионата против «Портадауна», закончившейся разгромом гостей (6:0).

По хожу сезона 2017/18 перешёл в «Гленторан», дважды доходил с ним до финала плей-офф за выход в Лигу Европы (2017/18, 2018/19), после чего покинул клуб.

В сборной 
Будучи студентом Ирландского национального университета Макмэн, изучавший там информатику, был вызван в студенческую сборную Ирландии, которой предстояло выступить на всемирной Универсиаде 2009 года в Белграде. На том турнире он принял участие в двух матчах своей команды: с Италией (1:2), где стал автором единственного гола команды на турнире, и с Уругваем (0:2).

Достижения

Командные 
Как игрока студенческой сборной Ирландии:
 Универсиады:
 Участник: 2009
Как игрока ЮКД:
 Первый дивизион Лиги Ирландии:
 Чемпион: 2009 (выход в Премьер-лигу)
Как игрока «Портадауна»:
 Кубок Северной Ирландии:
 Финалист: 2014/15

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Дроэда Юнайтед»
 Профиль на сайте Irish Third Level Football

Футболисты Ирландии
Игроки ФК ЮКД
Игроки ФК «Дроэда Юнайтед»
Игроки ФК «Богемиан»
Игроки ФК «Портадаун»
Игроки ФК «Данганнон Свифтс»
Игроки ФК «Гленторан»